Michael Paa (* 1. März 1989 in Regensburg, Deutschland) ist ein deutscher Sportschütze in den Dachverbänden Bund Deutscher Sportschützen (BDS) und Bund der Militär- und Polizeischützen (BDMP). Auf internationaler Ebene schießt Michael Paa die Precision Pistol Competition (PPC) Disziplinen in der World Association WA1500, die Steel Challenge der International Steel Shooting Association, und im Bianchi Cup der National Rifle Association (NRA). Er gewann mehrfach Gold, Silber und Bronze bei Landesmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.

Leben 
Michael Paa ist wohnhaft in Bernhardswald bei Regensburg und ist Inhaber der PAA Shooting Academy (staatlich anerkannter Bildungsträger), die professionelle Schießausbildung für Jäger und Sportschützen, Schnupperschießtrainings für Jedermann, staatlich anerkannte Lehrgänge zur Waffen Sachkunde (Sportschützen, Bewacher, Gefährdete Personen) sowie Waffen- und Munitionshandel anbietet.
Michael Paa ist anerkannter Waffenexperte in Interviews mit den Medien.

Ehrenamt 
Michael Paa bringt sich ehrenamtlich als Rettungsassistent beim Roten Kreuz in Regensburg ein.

Team / Sponsoren 
Von April bis September 2017 war er SIG Sauer Teamschütze.
In der Saison 2018 hat er für Carl Walther geschossen.

Seit der Saison 2019 ist Paa teamunabhängig und arbeitet mit zahlreichen Sponsoren und Waffenherstellern zusammen.

Sportliche Erfolge

Auszeichnungen 
 Ehrung durch den Bürgermeister Werner Fischer der Gemeinde Bernhardswald 2016
 Ehrung durch die Landrätin von Regensburg Tanja Schweiger 2015

Weblinks 
 GKS Zeitlarn e. V.
 SLG Schwandorf e. V.

Einzelnachweise 

Sportschütze (Deutschland)
Weltmeister (Sportschießen)
Deutscher Meister (Sportschießen)
Deutscher
Geboren 1989
Mann